Personen
 Irfan Smajlagić - Kroatische handballer
 Irfan Peljto - Bosnisch voetbalscheidsrechter
 Irfan Orga - Turks gevechtspiloot en auteur
 Irfan Bachdim - Indonesisch-Nederlands voetbalspeler
 Irfan (acteur) - Indiaas acteur

Overig
 Irfan (band) - Bulgaarse band
 Irfan (album) - album van bovenstaande band
 Irfan (label) - Frans platenlabel
 Irfan (islam) - vorm van Gnosis

Zie ook
 IrfanView - viewer en fotobewerkingsprogramma